Суперкубок Польщі з футболу 2018  — 27-й розіграш турніру. Матч відбувся 14 липня 2018 року між чемпіоном і володарем кубка Польщі Легія (Варшава) та фіналістом кубка Польщі Арка (Гдиня). Титул вдруге поспіль здобула Арка (Гдиня).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2018
Польща
Події 14 липня
Липень 2018
2018 у польському спорті